Paul McCallum (?–?) amerikai színész
Paul McCallum (1970–) kanadai amerikaifutball-játékos
Paul McCallum (1993–) angol labdarúgó